Ligusticum gingidium är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Georg Adam Forster. Ligusticum gingidium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
gingidium